Jebel Hafeet' (en árabe:  جبل حفيت; traducido de diversos modos Jabal, Jabel y Jebal) es una montaña en su mayor parte en los Emiratos Árabes Unidos en las afueras de Al Ain en el Emirato de Abu Dhabi. La montaña, en realidad, forma parte de la frontera con Omán. La montaña se levanta 1.249 metros y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad. Jebel Hafeet fue un punto de referencia muy conocido en la historia de la zona y es una atracción turística contemporánea. Un extenso sistema de cuevas naturales se encuentra en Jebel Hafeet.

En razón de su valor excepcional en el plano arqueológico e histórico, el parque del desierto y las tumbas encontradas en Jebel Hafeet fueron inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1993 dentro de la denominación Sitios culturales de Al Ain: Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud y zonas de los oasis.

Véase también 
 Geografía de los Emiratos Árabes Unidos
 Geografía de Omán

Referencias

Enlaces externos 

Información sobre la montaña

Montañas de los Emiratos Árabes Unidos
Montañas de Omán
Cuevas de los Emiratos Árabes Unidos
Patrimonio de la Humanidad en los Emiratos Árabes Unidos